Основная статья: .
Ниже представлен список плотин и водохранилищ американского штата Калифорния. Всего в Калифорнии насчитывается более 1400 плотин, имеющих официальное название, и более 1300 водохранилищ, также имеющих официальное название. В целях разумности охвата списка здесь приведены только те плотины, высота которых составляет 100 или более метров, и те водохранилища, объём которых превышает один кубический километр.

Количество крупнейших плотин и водохранилищ Калифорнии по десятилетиям постройки:

 1910-е годы — 1
 1920-е — 3
 1930-е — 1
 1940-е — 1
 1950-е — 3
 1960-е — 7
 1970-е — 5
 1980-е — 0
 1990-е — 1
 2000-е — 0
 2010-е — 0

Список 
Сортировка по умолчанию — по высоте плотины, по убыванию. Также любой столбец можно отсортировать по возрастанию/убыванию (по алфавиту), нажав на чёрные треугольники в заголовке столбца.

Планируемые плотины и водохранилища

См. также 
 Список крупнейших озёр США
 География Калифорнии
 Список рек Калифорнии
 Список озёр и водохранилищ Калифорнии

Примечания

Ссылки 

 California Reservoirs 'A' List  на сайте california.hometownlocator.com
 Dams Within the Jurisdiction of the State of California  на сайте water.ca.gov Архивировано из первоисточника 9 марта 2012
 Alphabetical List of California Dams (over 40,000 acre feet)  на сайте cee.engr.ucdavis.edu'' Архивировано из первоисточника 5 февраля 2012

Калифорния
 
Калифорния
Плотины